Per informazioni storiche sulla XX dinastia egizia vedi la voce Nuovo regno dell'Egitto

La XX dinastia si inquadra nel periodo della Storia dell'Antico Egitto detto Nuovo Regno e copre un arco di tempo dal 1185 a.C. al 1078 a.C. (± 30 anni).

Cronologia

Genealogia 
Quello che segue è un possibile e semplificato albero genealogico dei sovrani (in grassetto) della XX dinastia; per l'ordine di successione si faccia riferimento al paragrafo precedente. La dinastia appare divisa in due a causa di rapporti di parentela non ancora chiariti tra la prima e la seconda parte.

Note

Bibliografia

Altri progetti 

 20